Schmidhuber, Schmidthuber:
 Aron Schmidhuber (né en 1947), arbitre allemand de football
 Gerhard Schmidhuber (1894– 1945), militaire allemand
 Peter Schmidhuber (1931-2020), homme politique allemand et européen

Homonymie de patronyme